Višņakovs ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksejs Višņakovs (* 1984), lettischer Fußballspieler
 Eduards Višņakovs (* 1990), lettischer Fußballspieler